Законодательное собрание Франции:

 Законодательное собрание Франции — представительное учреждение с законодательной властью, установленное во Франции конституцией 1791 года.
 Законодательное собрание Франции — представительное учреждение с законодательной властью, установленное во Франции конституцией 1848 года.